De Rally van Estland 2020, formeel 10. Rally Estonia, was de 10e editie van de rally van Estland en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2020. Het was de 600e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Tartu.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 20,04 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

EST
Sportevenement in Estland